

Роґозьник — село в гміні Руя Леґницького повіту Нижньосілезького воєводства
 Роґозьник — село в гміні Новий Тарг Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Роґозьник — село в гміні Бобровники Бендзинського повіту Сілезького воєводства